El nombre Miguel Moreno puede pertenecer a cualquiera de las siguientes personas:

Miguel Moreno (1596-1655); poeta español.
Miguel Moreno Jaramillo (1890-1976); político colombiano.
Miguel Moreno Arreola (1921-2005); militar mexicano.
Miguel Moreno Moreno (1926-2010); escritor español.
Miguel Moreno Cachinero (1940); director ciclista español.

Otros
José Miguel Moreno (1955); músico español.
Jaime Miguel Moreno Garavilla (1957); político mexicano.

 Véase también
Moreno